Grulich steht für:

 Glatzer Schneeberg (auch Grulicher oder Spieglitzer Schneeberg), der höchste Berg des Glatzer Schneegebirges im westlichen Teil der Ostsudeten
 Králíky (deutsch: Grulich), eine Stadt im Okres Ústí nad Orlicí in der Region Pardubický kraj in Tschechien
 Landkreis Grulich, der deutsche Landkreis Grulich bestand in der Zeit zwischen 1938 und 1945

Grulich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Bogislav Grulich (Synonym: Corbinianus Garrey d. W. W.; auch: Adolf Bogislaw Grulich; 1729–1798), deutscher lutherischer Theologe
 Friedrich Joseph Grulich (1766–1839), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Grulich (1911–1993), deutscher Maler
 Karl Grulich (1881–1949), Diplomingenieur, Flieger und Flugzeugkonstrukteur
 Kurt Grulich (* 1918), deutscher Politiker (DBD)
 Martin Grulich (1694–1772), deutscher evangelischer Theologe
 Oscar Grulich (1844–1913), deutscher Bibliothekar und Initiator des Bibliotheksneubaus der Leopoldina in Halle (Saale)
 Rudolf Grulich (* 1944), Kirchenhistoriker